Relational Interface System (RIS) (дословно, система реляционного интерфейса)  — разработанное Intergraph Corporation программное обеспечение (ПО) промежуточного слоя для связи клиентского ПО с сервером БД (СУБД).

RIS является обобщенным SQL-интерфейсом, который позволяет прикладным программам обращаться к базам данных, использующим SQL.
RIS позволяет программному приложению обращаться к различным СУБД (включая, но не ограничиваясь, Oracle, Informix, Ingres, Sybase, Rdb, DB2, IBM AS/400, Microsoft SQL Server) через общий интерфейс.
Система RIS была разработана намного раньше ODBC и первоначально функционировала на различных вариантах UNIX (включая CLIX), а впоследствии на компьютерах Apple и Windows.

Архитектура 
Программное приложение связывается с подсистемой RIS, а RIS обеспечивает необходимую трансляцию в протокол, понятный основному модулю базы данных. Это даёт возможность во время эксплуатации переключать приложения, написанные для RIS, между различными системами баз данных без изменения их исходного кода. Интерфейс пользователя RIS и интерфейс прикладного программирования для RIS независим от присоединённой базы данных.

Интерфейс RIS в основном состоит из четырёх частей: приложение, RIS-клиент, RIS-сервер данных и собственно СУБД. При этом приложение и СУБД являются сторонними компонентами и не входят в продукты Intergraph RIS.

RIS-клиент обычно выполняется на той же самой системе, что и приложение. RIS-сервер выполняется на той системе, где находится ядро
базы данных (наиболее типичный случай), на другой удалённой выделенной для него системе в сети, на общей системе, на которой выполняется
программное обеспечение клиента и приложения, или, наконец, на единой системе, где функционируют все четыре компонента. Исключение составляет DOS RIS. Под DOS
программное обеспечение клиента не располагается на той же самой системе, что и приложение.

Области применения 
Технология RIS использовалась, например, в геоинформационных системах на платформе Modular GIS Environment, цифровых фотограмметрических станциях ImageStation, системах контроля периметра I/Security, системах САПР (таких, как MicroStation) и системе твердотельного проектирования/моделирования I/EMS (прародителе Solid Edge).

См. также 
 ODBC

Примечания

Ссылки 
 

 https://web.archive.org/web/20160305024011/http://geology.nglib.ru/book_view.jsp?idn=007558&page=283&format=free - упоминание в какой-то книге даже, с виду серьёзной
 http://www.pcweek.ru/themes/detail.php?ID=45168 - упоминание в журнале
 http://www.cbt.ru/dokladi-konferentsiy/technologiya-vnedreniya-gis-v-rabotu-mupti-na-baze-programmnich-produktov-korporatsii-intergraph.html - упоминание в материалах конференции

Интерфейсы доступа к данным
Проприетарные СУБД